E-Reader bezeichnet:
E-Book-Reader, ein Lesegerät für die Darstellung elektronisch gespeicherter Buchinhalte („E-Books“)
Nintendo e-Reader, ein Peripheriegerät für den Game Boy Advance zum Lesen von Speicherkarten